Der Biathlon-Weltcup (offiziell: BMW IBU World Cup Biathlon) wurde in 36 Wettbewerben zwischen dem 26. November 2017 und dem 25. März 2018 zum 41. Mal ausgetragen. Die Olympischen Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang zählten, wie bereits die Winterspiele vor vier Jahren, nicht zum Biathlon-Weltcup. Titelverteidiger des Gesamtweltcups waren Laura Dahlmeier bei den Frauen und Martin Fourcade bei den Männern.

Unterhalb des Weltcups ist der IBU-Cup 2017/18 als zweithöchste Wettkampfserie des Winters angesiedelt.

Übersicht

Saisonverlauf 
Den Gesamtweltcup der Herren gewann zum siebten Mal in Folge der Franzose Martin Fourcade. Er übertraf damit die sechs Erfolge von Ole Einar Bjørndalen und ist nun alleiniger Rekordhalter. Fourcade gewann zudem alle Einzelwertungen des Biathlonweltcups. Den Titel des Gesamtsiegers in der Einzelwertung über 20 km muss er sich mit dem punkt- und platzierungsgleichen Norweger Johannes Thingnes Bø teilen. Für Bø, dessen älterer Bruder Tarjei Bø der letzte Athlet war, der vor Fourcade den Gesamtweltcup gewinnen konnte, war es der erste Gewinn einer Disziplinwertung im Biathlon.

Bei den Damen gewann zum dritten Mal in ihrer Karriere die Finnin Kaisa Mäkäräinen den Gesamtweltcup und zum ersten Mal die Wertung des Massenstarts. Beide Wertungen wurden erst beim letzten Rennen der Saison im russischen Tjumen entschieden, Mäkäräinen gewann den Gesamtweltcup mit lediglich drei Punkten Vorsprung auf die Slowakin Anastasiya Kuzmina. Mäkäräinen zieht damit mit Magdalena Neuner gleich, die in ihrer Karriere ebenfalls dreimal den Gesamtweltcup gewinnen konnte. Öfter erfolgreich war nur Magdalena Forsberg, die den Gesamtweltcup sechsmal in Folge gewann. Mäkäräinen ist mit über 35 Jahren zudem die älteste Biathletin, die bislang einen Gesamtweltcup für sich entscheiden konnte. Die Einzelwertung über 15 km gewann die Belarussin Nadseja Skardsina, Sprint- und Verfolgungswertungen gewann Anastasiya Kuzmina.

Die Staffel- und Nationenwertungen der Herren gewann Norwegen, bei den Damen war, wie in den vergangenen beiden Jahren, Deutschland in beiden Disziplinen siegreich. Den Mixed-Staffelweltcup gewann zum ersten Mal die Mannschaft aus Italien.

Im Saisonverlauf wurden bei den Männern nur fünf Einzelrennen nicht von Martin Fourcade oder Johannes Thingnes Bø gewonnen. Unter den fünf siegreichen Athleten waren zwei Premierensieger: der Norweger Henrik L’Abée-Lund, der den Sprint bei seinem Heimrennen in Oslo vor Bø und Fourcade gewann sowie der Russe Maxim Zwetkow, der das letzte Rennen der Saison, den Massenstart im russischen Tjumen, vor Erlend Bjøntegaard und Johannes Thingnes Bø gewann.

Bei den Damen gewann Nadseja Skardsina das erste Einzelrennen der Saison im schwedischen Östersund und durfte deshalb auch zum ersten Mal in ihrer Karriere im gelben Trikot der Gesamtweltcupführenden beim nächsten Rennen starten. Diesen Sprint gewann – ebenso wie das anschließende Verfolgungsrennen – die Deutsche Denise Herrmann, die damit auch ihre ersten Weltcupsiege feiern konnte, nachdem sie erst vor gut einem Jahr vom Skilanglauf zum Biathlon gewechselt ist. Die Französin Justine Braisaz gewann mit dem Massenstart bei ihrem Heimweltcup in Annecy ihr erstes Rennen. Vierte Premierensiegerin war mit Vanessa Hinz ebenfalls eine Deutsche. Der Sieg beim Massenstart im finnischen Kontiolahti war zudem ihre erste Podiumsplatzierung in einem Einzelrennen.

Der dritte Weltcup vor der Weihnachtspause, der sonst oft in Pokljuka oder Nové Město na Moravě stattfindet, wurde in dieser Saison nach vierjähriger Pause wieder in Annecy/Le Grand-Bornand veranstaltet.

Beim Staffelrennen der Herren im Januar 2018 in Oberhof kritisierten viele Mannschaften die Entscheidung der Jury, das Rennen trotz irregulärer Bedingungen durch die erhebliche Sichtbeeinträchtigung wegen Nebels, nicht abzubrechen. Unter anderem auch die deutsche Mannschaft sprach von irregulären Bedingungen, da ein großer Teil der Athleten das andere Ende des Schießstandes und die Zielscheiben überhaupt nicht sehen konnten. Mit Ausnahme der in Führung liegenden Mannschaften traf dies vor allem die zweiten Läufer der Nationen auf den Verfolgerpositionen. Der deutsche Athlet Johannes Kühn gab an, im stehenden Anschlag überhaupt nicht mehr gezielt zu haben, da er lieber in kürzerer Zeit fünf Schüsse und drei Nachlader ohne Zielen abgeben und anschließend fünf Strafrunden laufen würde, als ewig auf bessere Sicht am Schießstand zu warten, die es dann vielleicht doch nicht gäbe und er trotzdem fünf Strafrunden laufen müsse. Es gewann die schwedische Mannschaft mit einer Strafrunde, die deutsche Mannschaft beendete das Rennen auf dem sechsten Rang mit zehn Strafrunden. Alle Mannschaften mussten im Verlauf des Rennens insgesamt 151 Strafrunden absolvieren.

Das Saisonfinale, das in diesem Winter für den Weltcup zum ersten Mal in Tjumen stattfand, stand unter dem Eindruck des Boykotts mehrerer Nationalverbände. Nachdem die IBU trotz der aktuellen politischen Situation und der Diskussion um Doping in Russland weiterhin an der Ausrichtung dieses Weltcups festhielt, sagten die Mannschaften Kanadas, Tschechiens, der Vereinigten Staaten, der Ukraine sowie der schwedische Olympiamedaillengewinner Sebastian Samuelsson ihre Teilnahme ab.

Weltcup in Russland 
Nach den Enthüllungen des zweiten McLaren-Reports gab der russische Biathlonverband in der Vorsaison auf eigene Initiative den für den März 2017 in Tjumen geplanten Weltcup an die IBU zurück, die Wettkämpfe wurden dann an das finnische Kontiolahti übertragen. Obwohl von Athletenvertretern und einzelnen Nationen ein Entzug der für 2018 geplanten Weltcupveranstaltung in Russland gefordert wurde, hielt die IBU an der Ausrichtung im März 2018 fest, eine endgültige Entscheidung zugunsten der Wettkämpfe in Tjumen fiel am 14. Februar 2018.

Bereits im Dezember hatte der kanadische Biathlonverband angekündigt, seine Athleten nicht zu Wettkämpfen in Russland zu entsenden, weder zum Weltcup noch zum IBU-Cup. Am Freitag, den 23. Februar 2018 hatte auch der tschechische Verband bekanntgegeben, die Wettkämpfe zu boykottieren, am Samstag, den 24. Februar 2018 folgte die Absage durch den US-amerikanischen Verband.

Der Deutsche Skiverband hielt an der Teilnahme am Weltcup in Tjumen fest. „Es ist klar, dass wir dorthin gehen. Wir werden diesen Weltcup nicht boykottieren. Wenn der eine oder andere Athlet sagt, dass er dort nicht hingehen möchte, dann ist das seine Entscheidung.“ (DSV-Präsident Franz Steinle am 24. Februar 2018 während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang).

Razzia im Hauptquartier der IBU und Dopingvorwürfe gegen russische Athleten 
Das Bundeskriminalamt durchsuchte am 10. April 2018 die Geschäftsräume der IBU in Salzburg. Die Razzia, die in Koordination mit der norwegischen Polizei sowie mit Interpol durchgeführt wurde, steht laut Auskunft der Welt-Anti-Doping-Agentur im Zusammenhang mit Doping. Ermittelt wird insbesondere gegen den Präsidenten Anders Besseberg sowie die Generalsekretärin Nicole Resch.

Die WADA gibt an, Nicole Resch „habe im Verband praktisch die alleinige Hoheit über das Doping-Verwaltungsprogramm gehabt und anderen IBU-Mitarbeitern den Zugang verwehrt.“ In der Folge sollen in der Saison 2017/18 17 von 22 russische Athleten gedopt bei Weltcup- und IBU-Cup-Rennen an den Start gegangen sein.

Wettkampfkalender

Startquoten 
Die besten 25 Nationalverbände des Vorjahres im Weltcup erhalten feste Startkontingente, der beste Nationalverband des IBU-Cups, der nach der neuen Regelung keine Startquote für den Weltcup hat, erhält einen Startplatz. Zusätzlich vergibt die IBU weiterhin Wild Cards, maximal vier Verbände können dann jeweils einen Athleten melden.

Startquoten der Männer:
 6 Starter: , , , , 
 5 Starter: , , ,  ↑, 
 4 Starter: , ,  ↓, , , , 
 3 Starter: , , , , , 
 2 Starter: , 
 1 Starter: 
 0 Starter: –

Startquoten der Frauen:
 6 Starterinnen: , , , , 
 5 Starterinnen: , , , ,  ↑
 4 Starterinnen: ,  ↓, , , , , 
 3 Starterinnen: , ,  ↑, , , 
 2 Starterinnen:  ↓, 
 1 Starterin:  ↑, 
 0 Starterinnen:  ↓

Die Pfeile zeigen die Zugewinne (↑) beziehungsweise Verluste (↓) von Startplätzen im Vergleich zur Vorsaison an.

Männer

Resultate und Kalender

Weltcupstände Männer

Tabellen

Ergebnisse Athleten

Ergebnisse Staffel

Frauen

Resultate und Kalender

Weltcupstände Frauen

Tabellen

Ergebnisse Athletinnen

Ergebnisse Staffel

Mixed

Resultate und Kalender

Weltcupstand Mixed

Ergebnisse Staffeln

Rücktritte 
Folgende Athleten haben ihre Karriere während oder nach der Saison 2017/18 beendet:

 : Matthias Bischl, Florian Graf, Michael Willeitner
 : Jean-Guillaume Béatrix, Marie Dorin-Habert
 : Julia Ransom
 : Ole Einar Bjørndalen, Hilde Fenne, Emil Hegle Svendsen
 : Weronika Nowakowska-Ziemniak
 : Éva Tófalvi
 : Olga Jakuschowa, Olga Podtschufarowa
 : Olga Alifiravets
 : Anja Eržen
 : Jaroslav Soukup, Veronika Zvařičová
 : Emőke Szőcs
 : Lowell Bailey, Tim Burke, Russell Currier
 : Darja Domratschawa, Nadseja Skardsina

Weblinks 

 Offizielle Homepage der IBU
 Offizielle Ergebnisdatenbank

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2017
Wintersport-Weltcup 2017/18
Biathlonveranstaltung 2017
Biathlonveranstaltung 2018